Шевре (фр. Chevret) — французская фамилия.

 Шевре, Жан (1747—1820) — французский моралист эпохи революции.
 Шевре, Жан-Мари (род. 1953) — французский драматург и актёр.

Примечания